Hjelm kan være:

 Hjelm (hovedbeklædning)
 Hjelm (heraldik)
 Hjelm (Møn) – en bebyggelse og et ejerlav i Damsholte Sogn, Vordingborg Kommune
 Hjelm (ø) – en ø og et ejerlav i Ebeltoft Sogn, Syddjurs Kommune
 Hjelm (Majbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Majbølle Sogn, Guldborgsund Kommune
 Hjelm (Aabenraa Sogn) – et areal i Aabenraa Sogn, Aabenraa Kommune

Desuden findes:
 Hjelm Ø – en ø i Guldborgsund
 Hjælme – en plante
 Hjelm Bugt – en bugt på syd-øst siden af Møn